Олексій Анатолійович Городов ( 28 серпня 1978, Рубіжне, Ворошиловградська область, Українська РСР, СРСР) — колишній український футболіст, півзахисник, нині головний тренер клубу «Краматорськ».

Біографія 
Вихованець луганського спортивного інтернату. Грав за команди: «Хімік» (Сєвєродонецьк), «Зоря» (Луганськ), ЦСКА (Київ), «Прикарпаття», «Олександрія», «Іллічівець», «Борисфен», «Нива» (Вінниця).

У 2007 році перейшов в ФК «Харків», став шостим новачком команди у зимове міжсезоння. Можливості Городова добре відомі Володимиру Безсонову. Під його керівництвом Олексій тренувався в трьох командах — київському ЦСКА, вінницькій «Ниві» та луганської «Зорі».

У травні 2013 став головним тренером сєвєродонецького «Хіміка».

Примітки

Посилання 
 
 Профіль гравця на сайті transfermarkt.com  
 Профіль тренера на сайті transfermarkt.com  
 Профіль на неофіціальному сайті ФК «Чорноморець» (Одеса)  
 Профіль на неофіціальному сайті ФК «Зоря» (Луганськ)  
 Представляем новичков. Алексей Городов: «Я решил не ждать лета» 

Українські футболісти
Футболісти «Хіміка» (Сєвєродонецьк)
Футболісти «Зорі» (Луганськ)
Футболісти ЦСКА (Київ)
Футболісти «Спартака» (Івано-Франківськ)
Футболісти «Олександрії»
Футболісти «Маріуполя»
Футболісти «Борисфена»
Футболісти «Ниви» (Вінниця)
Футболісти «Харкова»
Футболісти «Зірки» (Кропивницький)
Футболісти «Полтави»
Українські футбольні тренери
Тренери ФК «Хімік» Сєвєродонецьк
Тренери ФК «Краматорськ»